NDL kan syfta på: 
 NDL – ett tyskt rederi, se Norddeutscher Lloyd
 NDL – Japans nationalbibliotek, på engelska kallat National Diet Library, se Nationella parlamentsbiblioteket
 NDL – en lokal gren i Lund av Nationaldemokratiska studentförbundet
 NDL - Norrköpings distanslyssnare, en klubb för dem som har internationell radiolyssning som hobby, verksam sedan 1978